Pahlawan (Karang Baru), een plaats in Indonesië
Pahlawan (Binjai Utara), een plaats in Indonesië
Pahlawan (Manyak Payed), een plaats in Indonesië
Pahlawan (Siantar Timur), een plaats in Indonesië

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing